Зугала́й (, от бур. зугаа — беседа, веселье) — село в Могойтуйском районе Забайкальского края, Россия. Является административным центром сельского поселения «Зугалай».

Население —  чел. ().

Экономика 
В селе расположена центральная усадьба животноводческого агропромышленного кооператива «Зугалай» (бывший колхоз им. Ленина, образованный в 1930 году). Поголовье скота в АПК составляет: КРС — 332 голов, лошадей- 430, овец — 7300, коз — 275, свиней — 49 голов. Посевные площади хозяйства составляет — 922 га, из них занято пшеницей — 305 га, овес — 226 га, ячмень — 76 га.

Образование и здравоохранение 
Зугалайская школа была основана в 1911 году. В 1936 году было построено двухэтажное деревянное здание школы. В 1980 году — новое типовое двухэтажное здание школы. Сегодня в школе обучается около 200 детей. Пришкольный интернат в селе появился в 1920 году. В 1982 году открылось новое двухэтажное здание интерната. Детский сад был открыт в 1962 году.

В Зугалае имеется сельская врачебная амбулатория.

Население

Известные жители 
 Бадмажабэ, Намсарай Бадмажапович (1907—1963) — советский государственный и партийный деятель, председатель исполнительного комитета Агинского Бурятского окружного Совета.
 Номоконов, Семён Данилович (1900—1973) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны.
 Санжин Балдан Санжиевич(1911—1989) — бурятский прозаик, один из старейших бурятских писателей, переводчик.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Могойтуйского района